Giovanni Mazzuoli – compositore e organista (1360-1426)
 Giovanni Mazzuoli – poeta (1480-1549)
 Dionisio Mazzuoli – architetto e scultore (1611-1669)
 Giuseppe Mazzuoli – scultore (1644-1725)
 Annibale Mazzuoli – pittore (1658-1743)
 Bartolomeo Mazzuoli – scultore (1674-1749)
 Lucio Mazzuoli – geologo (1838-1923)
 Edmondo Mazzuoli – militare (1889-1915)